Hans Vonk – ex calciatore sudafricano con cittadinanza olandese
 Hans Vonk – direttore d'orchestra olandese
 Michel Vonk – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Theo Vonk – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese